Katholische Kirche Grenchen steht für:

 St. Eusebius (Grenchen), römisch-katholische Pfarrei in Grenchen
 Allerheiligen-Kapelle (Grenchen) (umgangssprachlich Chappeli), Kirche in Grenchen